Поргес — немецкая фамилия еврейского происхождения.

 Поргес, Генрих (1837—1900) — немецкий музыкальный критик.
 Поргес, Мориц (1857—1909) — австро-венгерский шахматист.
 Поргес, Эльза (1866—1949) — австрийско-немецкая писательница, драматург и литературный деятель.